Expédition peut faire référence à :
 Une expédition est une opération militaire en territoire éloigné ; dans les armées modernes, on parle de projection 
 Une expédition est un voyage organisé pour une exploration ou dans le cadre de l’alpinisme.
 L'expédition d'un objet est sa remise à un transporteur pour l'envoyer à un destinataire.
 Une expédition d'un acte notarié en est une copie officielle. 
 Expédition (titre original : Expedition) est une micronouvelle humoristique de science-fiction de Fredric Brown.
L'Expédition est un navire négrier français du .
 L’Expedition est un navire de croisière canadien qui a opéré jusqu'en 2008.
Une expédition est la mission de roulement d'équipage de la Station Spatiale Internationale.